Novelle bezeichnet:

 Novelle, kürzere Erzählung
 Novelle (Recht), Änderungsgesetz
 Novelle (Goethe), Erzählung von Goethe
Siehe auch:
 Novel
 Novell
 Novelas
 Novellae